Allensville puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes topónimos de Estados Unidos:

 Allensville, ciudad en el estado de Kentucky.
 Allensville, lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania.
 El municipio de Allensville, en el estado de Carolina del Norte.